Елеонора Ангальт-Цербстська (нім. Eleonore von Anhalt-Zerbst), нар. 10 листопада 1608 — пом. 2 листопада 1681) — принцеса Ангальт-Цербстська з династії Асканіїв.
 Софія Августа Ангальт-Цербстська (нім. Sophie Augusta von Anhalt-Zerbst), (*9 березня 1663—†14 вересня 1694) — принцеса Ангальт-Цербстська з династії Асканіїв.
 Доротея Ангальт-Цербстська (1607—1634) (нім. Dorothea von Anhalt-Zerbst; нар. 25 вересня 1607 — пом. 26 вересня 1634) — принцеса Ангальт-Цербстська з династії Асканіїв.
 Магдалена Августа Ангальт-Цербстська (нім. Magdalena Augusta von Anhalt-Zerbst), (нар. 13 жовтня 1679 — пом. 11 жовтня 1740) — німецька принцеса з династії Асканіїв.
 Єлизавета Ангальт-Цербстська (нім. Elisabeth von Anhalt-Zerbst), (нар. 15 вересня 1563 — пом. 6 листопада 1607) — ангальтська принцеса з династії Асканіїв.